Богушевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Богушевичи — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Богушевичи — агрогородок в Березинском районе Минской области.